Бац — многозначный термин.

 «Бац!» — фэнтези известного английского писателя Терри Пратчетта, написано в 2005 году.

Персоналии:

 Бац, Александр де (? — 1759) — французский офицер, путешественник, инженер и архитектор.
 Бац, Жан де (Jean-Pierre de Batz; 1754—1822) — французский политик и финансист; барон.

Примечания

См. также 
 Батц